Les NextGen Series 2012-13 és la segona edició de la competició per a clubs de futbol d'Europa amb equips sots-19.

Fase de grups 
Per a la fase de grups els equips van competir en sis grups de quatre en format de lligueta amb partits d'anada i tornada. Els dos millors de cada grup i els quatre millors tercers es classificaren per a la fase d'eliminatòries directes.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Quadre resum

Referències 

Competicions futbolístiques del 2012
Competicions futbolístiques del 2013